Die römisch-katholische, denkmalgeschützte Pfarrkirche St. Peter und Paul steht in Obernburg am Main, einer Stadt im Landkreis Miltenberg (Unterfranken, Bayern). Das Bauwerk ist unter der Denkmalnummer D-6-76-145-3 als Baudenkmal in der Bayerischen Denkmalliste eingetragen. Die Pfarrei gehört zur Pfarreiengemeinschaft Lumen Christi entlang der Mömling (Obernburg) im Dekanat Obernburg des Bistums Würzburg.

Beschreibung 
Der Skelettbau aus Stahlbeton wurde 1966 unter Beibehaltung des dreigeschossigen Kirchturms über quadratischem Grundriss des Vorgängerbaus von 1581 als freistehender Campanile nach einem Entwurf von Lothar Schloer gebaut. Die stützenfreie Halle auf polygonalem Grundriss ist mit einem Faltdach bedeckt. Der Campanile, dessen oberstes Geschoss die Turmuhr und den Glockenstuhl beherbergt, ist mit einer verschieferten zweistufige Welschen Haube bedeckt. Die Orgel mit 33 Registern, 2 Manualen und einem Pedal wurde 2005 von der Rensch Orgelbau errichtet.

Literatur 
 Georg Dehio: Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler. Franken. Die Regierungsbezirke Oberfranken, Mittelfranken und Unterfranken. Deutscher Kunstverlag, München 1999, S. 814.

Weblinks 

 St. Peter und Paul

Einzelnachweise 

Baudenkmal in Obernburg am Main
Kirchengebäude im Bistum Würzburg
Kirchengebäude im Landkreis Miltenberg
Peter-und-Paul-Kirche
Saalkirche
Kirchengebäude in Europa
Erbaut in den 1960er Jahren
Bauwerk in Obernburg am Main
Bauwerk aus Beton